Heimgarten steht für:

 Hoagarten oder Hoagascht, organisierte Veranstaltung mit volkstümlicher Unterhaltung, bairisch/österreichisch
 einen Kleingarten
 Heimgarten (Berg) in den Bayerischen Voralpen
 Heimgarten (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Heimgarten (Volkshochschule) in Neisse (1913–1933)
 Obstbaugenossenschaft Heimgarten, Genossenschaft in der Schweiz